Antwerp Argonauts – squadra di football americano belga
 Toronto Argonauts – squadra di football americano canadese
 West Florida Argonauts – società polisportiva statunitense

Pagine correlate 
 The Argonauts
 Argonaut